Piperska palatset eller Piperska huset kan avse flera byggnader i Stockholm, förvärvade av Carl Piper:

Piperska palatset, kvarteret Aurora – uppfört 1645-1659, förvärvat av Carl Piper 1692 
Piperska muren – uppfört under 1600-talet, förvärvat av Carl Piper 1694 
Piperska palatset, kvarteret Memnon – uppfört som Falkenbergska huset på 1690-talet, förvärvat av Carl Piper ca 1704